Rutledge (Pensilvânia)
Rutledge (Geórgia)
Rutledge (Minnesota)
Rutledge (Missouri)
Rutledge (Tennessee)
Rutledge (Alabama)
John Rutledge
Sergeant Rutledge
Ann Rutledge
Maia Rutledge
Oliver Rutledge Hudson

Desambiguação